Fouassier est un patronyme porté notamment par :

 Dominique Fouassier, acteur, cascadeur et aussi un coordinateur de cascades ;
 Éric Fouassier (né en 1963), écrivain français.